Куби́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кубинская улица — улица в Астрахани.
 Кубинская улица — улица в Волгограде.
 Кубинская улица — улица в Вологде.
 Кубинская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Кубинская улица — улица в Донецке.
 Кубинская улица — улица Кривом Роге.
 Кубинская улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Улица Сантьяго-де-Куба